Флаг Миха́йловского муниципального образования является официальным символом городского поселения Михайловского муниципального образования Нижнесергинского муниципального района Свердловской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 17 февраля 2005 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1827.

Описание 
«Полотнище красного цвета с соотношением сторон 2:3 вдоль нижнего края которого и на расстоянии в 1/20 от его высоты идут две вогнуто-выгнутые полосы — белая и жёлтая с габаритной шириной в 1/8 от высоты полотнища каждая, отстоящие друг от друга на расстояние в 1/48 от высоты полотнища. В красном поле помещено изображение птицы Гамаюн с девичьим лицом, выполненное белым и жёлтым цветами, середина которого находится от древка на удалении в 1/4 длины полотнища.

Оборотная сторона зеркально воспроизводит лицевую».

Обоснование символики 
Гамаюн служит указанием на старинное наименование коренных жителей города и его окрестностей — гамаюны. Кроме того символизирует драгоценные опыт и культуру народа, позволяющие безбоязненно смотреть в будущее, предвидеть его.

Волнообразные пояса и красный цвет указывают на традиционные производства, связанные с обработкой и прокатом цветных металлов.

Примечания 

Михайловск (Свердловская область)